Yacoub El Mansour est l'un des cinq arrondissements de la ville de Rabat, elle-même située au sein de la préfecture de Rabat, dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër. 

Cet arrondissement a connu, de 1994 à 2004 (années des derniers recensements), une hausse de population, passant de  à . 

Son président depuis les élections communales 2021 est Abdelfattah El Aouni (عبدالفتاح العوني).

Elections 2021

Notes et références 

Arrondissement de Rabat